Hermance peut faire référence à :

 Hermance, une commune du canton de Genève en Suisse ;
 Hermance, une rivière située à la frontière franco-suisse ;
 un nom de famille porté notamment par :
 Vincent Hermance (1984- ), un pilote de VTT français ;
 un prénom féminin porté notamment par :
 Hermance Lesguillon (1812-1882), une romancière et poétesse française ;
 Hermance Édan (1851-1934), inventrice et éditrice française de jeux de société ;
 Hermance Joséphine Meurs (1887-1982), une actrice française.

Autre :
 Hermance ou l'éducation chrétienne, biographie d'Hermance Godeau (1822-1842) écrite par l'abbé P. et parue en 1855.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Patronyme